Лео́н Рога́льский (; 7 января 1806, Вильно — 15 марта 1878, Варшава) — польский писатель, историк,  публицист, переводчик, историк литературы.

Труды 
 «Obraz historyi powszechņej od najdawniejszych do najnowszych czaśow» (1842) Том 1 Том 2
 Historya Napoleona przez Emila Marco de Saint-Hilaire; pomnożona wyjątkami z dzieła tegoż autora pod tytułem: Napoleon w Radzie Stanu i testamentem Napoleona : Z francuzkiego tłumaczył Leon Rogalski. Napoleon I. Bonaparte Enth.: Bonaparte, Napoleon I. - Testament Napoleona  (1846)
 «Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polska, Litwę i Prussami, poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych, czerpane z najlepszych źródeł» (Варшава), Том 1 (1846) Том 2 (1846)
 «Dzieje Jana III Sobieskiego, króla polskiego, wielkiego ksie̜cia litewskiego» (1847),
 «Przegląd Dwóch Sẃiatów» (1849), T.1, z.1 (1849), T.1, z.2 (1849-50), T.1, z.3 (1849) + spis treści, T.2, z.4 (1850), T.2, z.5 (1850), T.2, z.6 (1850)
 «Piotr Wielki i jego wiek» (1851),
 «Dzieje księztw nad-dunajskich to jest: Multan i Wołoszczyzny, podług »  Том 1 (1861),  Том 2 (1861)
 «Dzieje Polski opowiedziane w kròtkości» (1864),
 «Historyja literatury polskiéj» (1870—71). Том 1 (1871) Том 2 (1871)

Ссылки 
 
 Rogalski Leon
 Bibliografia Polska: XIX. stólecia. (R-U), Том 4. Karol Estreicher 1878, strona 79, Rogalski Leon

Писатели Польши
Писатели Российской империи
Писатели России XIX века
Историки литературы Польши
Переводчики Польши
Переводчики Российской империи
Публицисты Польши
Публицисты Российской империи